Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури 1985 проходив у 6 зонах, участь брали 49 клубів, але дві команди були зняті з розіграшу. Фінальний турнір відбувся у Криму, в містах Красноперекопськ та Армянськ.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Рішенням Федерації футболу УРСР за неявки на ігри команди «Колос» (Васильківка) та «Суднобудівник» (Миколаїв) були зняті з розіграшу.

Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Примітки

Джерела 

85
УРСР
1985 в українському спорті